Cекрет (от  — особый, отдельный, отделённый, изолированный, далёкий, тайный, скрытый, сокровенный, может означать:

 Секрет — информация, хранимая в тайне.
 Секрет в криптографии — набор информации, необходимой для расшифровки сообщения.
 Секрет — жидкость, выделяемая железами.
 Секрет — детское развлечение.

Название
 «Секрет» — бит-квартет, советский и российский музыкальный коллектив.
 «Секрет» — второй альбом группы «Секрет».
 «Секрет 30» — мини-альбом группы «Секрет» 2013 года.
 «Секрет» — название судна, принадлежащего Артуру Грэю, персонажу феерии А. С. Грина «Алые паруса».

Фильмы 

Персоналии 
 Секрет, Антон Геннадьевич (род. 1992) — российский футболист.
 Варун-Секрет, Сергей Тимофеевич (1868—1962) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Херсонской губернии.

Примечания